Niemcy:
 Malechów – d. gród Morzyców, ob. miasto Malchow w Meklemburgii

Ukraina:
 Malechów − wieś w obwodzie lwowskim Ukrainy (rejon żółkiewski)
 Malechów − dawna wieś w obwodzie lwowskim Ukrainy (rejon mikołajowski), obecnie leży tu miasto Nowy Rozdół
 Malechów − dawna gmina